Pucov può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Pucov, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina

Slovacchia
Pucov, comune del distretto di Dolný Kubín, nella regione di Žilina